Plaats in Indonesië
 Ngrandu (Geyer), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ngrandu (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngrandu (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngrandu (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java